Њуберн има више значења:
 Њуберн (Алабама)
 Њуберн (Тенеси)